Engenho Velho - município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.

Bairros
 Engenho Velho (bairro de São Paulo)
 Engenho Velho (Tijuca), no Rio de Janeiro
 Engenho Velho (Concórdia)
 Engenho Velho (Jaboatão dos Guararapes)
 Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia
 Engenho Velho de Brotas, Salvador, Bahia

 Distritos
 Engenho Velho (Santo Antônio de Leverger)

Desambiguações de topônimos